Young America (1918), een film van Arthur Berthelet
Young America (1932), een film van Frank Borzage
Young America (1942), een film van Louis King